Il doppio del torneo di tennis Poznań Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Ardinghi e Davide Sanguinetti che hanno battuto in finale Hugo Armando e Andrej Čerkasov 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tomáš Cibulec /  Mark Keil (primo turno)
 Leoš Friedl /  Michal Tabara (primo turno)

 Massimo Ardinghi /  Davide Sanguinetti (Campioni)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1999